Prina ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Prina (1911–2008), italienische Malerin
 Curt Prina (1928–2018), Schweizer Unterhaltungsmusiker
 Ricotti Sidney Prina (1887–1959), italienischer Diplomat
 Sonia Prina (* 1975), italienische Opernsängerin (Alt)
 Stephen Prina (* 1954), US-amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 Brina